Coleridge (cràter), Mercuri
 Coleridge (Carolina del Nord), Estats Units
 Coleridge (Devon), Anglaterra
 Coleridge (Nebraska), Estats Units
 Samuel Taylor Coleridge
 Coldridge, Devon, Anglaterra